Санлі́сс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 33 км на південний захід від Парижа, 18 км на південний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

2011 року в муніципалітеті було 211 оподатковуваних домогосподарств, у яких проживало 535,5 осіб, медіана доходів —  євро на одну особу-споживача.

Посилання 
 
 Офіційний сайт муніципалітету
 Санлісс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Санлісс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін